Der Skisprung-Weltcup 1998/99 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1998/99) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 28. November 1998 und dem 21. März 1999 an 19 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Weltcup bestand aus 29 Einzel- und einem Teamwettbewerb. Zwei Einzelwettbewerbe mussten abgesagt werden, beide konnten jedoch nachgeholt werden, bzw. auf einer anderen Schanze ausgetragen werden. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Deutsche Martin Schmitt, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Finne Janne Ahonen und der Japaner Noriaki Kasai. Der slowenische Titelverteidiger Primož Peterka belegte den 27. Platz. Den Sieg in der Skisprung-Disziplinwertung gewann Janne Ahonen vor Martin Schmitt und dem Japaner Kazuyoshi Funaki. Primož Peterka, der auch in dieser Disziplinwertung Titelverteidiger war, belegte den 31. Rang. Den Sieg in der Skiflug-Wertung konnte sich Martin Schmitt vor Noriaki Kasai und dem Japaner Hideharu Miyahira sichern. Der Vorjahressieger dieser Disziplin, der Deutsche Sven Hannawald, belegte den neunten Platz. Die Nationenwertung gewann zum dritten Mal in Folge Japan vor den Teams aus Deutschland und Österreich.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Einzelergebnisse 

Legende

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 1998
 Skisprung-Continental-Cup 1998/99

Weblinks 

Wintersport-Weltcup 1998/99
1998/99